Presque Isle (französisch Halbinsel) ist der Name folgender geografischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Presque Isle (Maine), Stadt in Maine
 Presque Isle (Wisconsin), Ortschaft im Vilas County, Wisconsin
 Presque Isle (Town), Town(ship) im Vilas County, Wisconsin
 Presque Isle Bay, Bucht in Pennsylvania
 Presque Isle County, County in Michigan
 Presque Isle River, Fluss in Michigan
 Presque Isle State Park, State Park am Eriesee, Pennsylvania
 Presque Isle Township, Stadt in Michigan
 Fort Presque Isle, Fort in Erie, Pennsylvania